Гранха Сан Мигел има више значења:

 Гранха Сан Мигел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Мигел, Гранхас Кампестре (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Мигел (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику